Здесь находится список подводных лодок, входящих или входивших в состав Военно-морских сил Швеции

Примечания

Ссылки 
 http://www.battleships-cruisers.co.uk/swedish_submarines.htm

Литература 
 

Подводные лодки ВМС Швеции
Швеция